I ragazzi del camper (The Van) – film del 1977 diretto da Sam Grossman
 Due sulla strada (The Van) – romanzo di Roddy Doyle del 1991
 Due sulla strada (The Van) – film del 1996 diretto da Stephen Frears